Пача:
 Пача (приток Поноя) — река в Мурманской области.
 Пача (приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Пача — деревня в Вологодской области.
 Пача — село в Кемеровской области.
 Пача — город в Венгрии.
 Па́ча — единое пространство-время в философии и мифологии инков.
 Пача — персонаж мультфильмов об императоре Кузко.